Haven Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Haven Township (Kansas)
 Haven Township (Minnesota)
 Haven Township (North Dakota)